Siemaszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Siemaszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim